Алимбетов () — тюркоязычная фамилия; имеет женскую форму Алимбетова.

 Известные носители 
 Алимбетов, Абылай (1921—1973) — советский офицер, полковник, Герой Советского Союза.
 Алимбетов, Алпеис (1899 — ?) — советский колхозник, табунщик, Герой Социалистического Труда.
 Алимбетов, Сапаргали (1888—1956) — казахский народный акын.
 Алимбетов, Копбай (1904—1985) — казахский народный акын.
 Алимбетов, Тулеген (1926—2002) — Герой Социалистического Труда. См. также 
 Алимбетово — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.